Ossi kan syfta på:

 Ossi, Sardinien – en kommun i Italien 
 Ossi (tysk) – en tysk från det som förut var Östtyskland